

Geografia
Francia
 Crêt Malherbe – vetta dei monti Lionesi, Francia
 La Haye-Malherbe – comune francese del dipartimento dell'Eure nella regione della Normandia
 Malherbe-sur-Ajon – comune francese del dipartimento del Calvados nella regione della Normandia
 Saint-Agnan-le-Malherbe – ex comune francese del dipartimento del Calvados nella regione della Normandia

Inghilterra
 Boughton Malherbe – villaggio e parrocchia civile inglese nella contea del Kent

Persone
 Didier Malherbe (1943) – flautista, sassofonista, compositore e polistrumentista di strumenti a fiato francese
 François de Malherbe (1555-1628) – poeta e scrittore francese
 Frans Malherbe, propr. Jozua François Malherbe (1991) – rugbista a 15 sudafricano
 Jean-François Malherbe (1950-2015) – filosofo, scrittore e insegnante belga

Altro
 260724 Malherbe – asteroide della fascia principale
 Parrocchetto di Malherbe – piccolo uccello della famiglia degli Psittaculidi